Pterois sphex  — вид лучепёрых рыб семейства скорпеновых.

Распространение 
Вид встречается в Тихом океане, эндемик прибрежных вод Гавайских островов.

Описание 
Рыба среднего размера до 22 см длиной, яркой расцветки. Тело красного цвета со светлыми поперечными полосами по всему телу, плавники — красные. В спинном и грудных плавниках длинные, ярко окрашенные ядовитые колючки до 10 см в длину.

Образ жизни 
Это морской тропический вид, обитающий на коралловых рифах на глубине до 122 м. Активный хищник, питается мелкой рыбой и ракообразными.

Ссылки 
 

Крылатки
Ядовитые животные
Животные, описанные в 1903 году
Рыбы Тихого океана